Никола́й Алексе́евич Ивашинцов (реже Ивашинцев; 1819—1871) — русский контр-адмирал, гидрограф, участник Туркестанских походов.

Биография 
Николай Ивашинцов родился 19 апреля 1819 года в усадьбе Высоково Буйского уезда Костромской губернии. Сын поручика Алексея Герасимовича Ивашинцова и Анны Дорофеевны, урожденной Жадовской.

Получил образование в Морском кадетском корпусе и в офицерском классе, 30 января 1836 года оставлен при корпусе преподавателем морских и математических наук, в 1837 году произведён в мичманы.

В 1846—1847 годах был вахтенным начальником парохода «Отважный». Прикомандированный в 1848 году к Гидрографическому департаменту Морского министерства Ивашинцов под руководством известного гидрографа Рейнеке до 1853 года участвовал ежегодно в работах по съёмке Балтийского моря и редактировал «Морской месяцеслов», издававшийся тогда гидрографическим департаментом.

22 марта 1853 года в чине капитан-лейтенанта был командирован в распоряжение Оренбургского генерал-губернатора В. А. Перовского, участвовал в штурме кокандской крепости Ак-Мечеть и получил орден Св. Владимира 4-й степени с бантом, в 1855 году награждён орденом Св. Анны 2-й степени с императорской короной.  года назначен исправляющим должность начальника отделения Гидрографического департамента морского министерства  С 1856 года приступил к исследованиям Каспийского моря, в качестве начальника экспедиции, продолжавшейся 15 лет, на многих пунктах моря произвел астрономические и магнитные наблюдения, исследовал рельеф дна и нанёс на карту береговую линию. 13 сентября 1857 года произведён в капитаны 2-го ранга, 17 апреля 1860 года получил чин капитана 1-го ранга, 23 апреля 1862 года награждён орденом Св. Владимира 3-й степени с мечами.

С 8 по 28 августа 1866 года участвовал в плавании по реке Волге с Государем Наследником Цесаревичем и Великим Князем Александром Александровичем (будущим Александром III) и Великим Князем Владимиром Александровичем из Санкт-Петербурга, через Тверь по Волге: от Твери до Казани и устья Камы и обратно через Нижний Новгород в Москву и Санкт-Петербург.

В 1866 году Ивашинцов был избран членом-корреспондентом Санкт-Петербургской Академии наук. В 1867 году назначен членом учебного отделения Морского технического комитета. В 1869 году произведён в контр-адмиралы. Он был членом Императорского Русского Географического Общества и в 1864 году удостоен был от него за свои труды Константиновской премии.

Был женат на Терезе (-Ренате) Егоровне Гессен (10 ноября 1839, Санкт-Петербург — 19 февраля 1879, Севастополь), дочери генерал-лейтенанта флота Егора Фёдоровича Гессена и Елизаветы Романовны (Рейнгольдовны) фон Шельтинг.

Николай Алексеевич Ивашинцов умер от обострения лихорадки,  года, в родном городе и был похоронен на Смоленском православном кладбище.

Награды 
 Орден Святой Анны 3 ст. (20.04.1850)
 Орден Святой Анны 2 ст.(15.04.1853)
 Орден Святого Владимира 4 ст. с бантом (28.10.1853; «за отличие, оказанное во время экспедиции против кокандцев на реке Сырдарья»),
 Орден Святой Анны 2 ст. с Императорской короной (26.08.1855)
 Орден Святого Владимира 3 ст. с мечами над орденом (23.04.1862)
 персидский Орден Льва и Солнца 2 ст. со звездой (11.04.1866 (разрешение Императора на принятие ордена последовало 10.10.1866))
 Орден Святого Станислава 1 ст. (01.01.1871)
 бронзовая медаль на Андреевской ленте в память войны 1853—1856 гг. (16.08.1856)
 знак отличия беспорочной службы за XV лет (28.08.1854)
 подарок по чину с вензелевым изображением имени Его Императорского Величества (19.04.1864)
В 1864 году был удостоен премии и золотой медали имени Великого князя Константина Николаевича от Императорского Русского Географического Общества.

11 апреля 1866 года был удостоен Высочайшего Благоволения «за производство гидрографических работ в 1865 году».

Память 
 В 2019 году имя «Николай Ивашинцов» присвоено большому гидрографическому катеру комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040.

Избранные научные труды 
 Обозрение русских кругосветных путешествий. — , 1850.
 Очерк теории ураганов. — , 1850.
 Определение расстояния до предметов на море и на берегу. — , 1856.
 Снаряжение экспедиции для съёмки и промера Каспийского моря. — , 1856.
 Река Терек от Шелкозаводской станицы до устья. — , 1865.
 Гидрографические исследования Каспийского моря. — Тт. 1 — 2. — , 1866—1870.
 Русские кругосветные путешествия с 1803 по 1849 г. — , 1872.

Примечания

Литература 
 
 
 Петербургский некрополь / Сост. В. И. Саитов. —— Т. 2. — , 1912.
 Список лицам Главный морской штаб составляющим на 1866 год. — , 1866.
 Маньков С. А. Родословная дворян Ивашинцовых . — , 2011.

Выпускники Морского кадетского корпуса
Участники Среднеазиатских походов
Географы Российской империи
Гидрографы Российской империи
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Географы XIX века
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Льва и Солнца 2 степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Члены Русского географического общества до 1917 года
Контр-адмиралы (Российская империя)